Przewóz (gromada w powiecie kozienickim)
 Przewóz (gromada w powiecie radziejowskim) (aleksandrowski/radziejowski)
 Przewóz (gromada w powiecie żarskim)